, иногда упоминаемый также как  — японский киноактер до- и послевоенного периода, ветеран жанра дзидайгэки, один из основателей и член совета директоров студии Toei в 1950-х годах.

Актёр родился в 1903 году в городке Ябудзукахон (влившемся в 2005 году в разросшийся город Ота) в префектуре Гумма под именем Масаёси Уэки, вырос в Токио.

Сыграл свою первую главную роль в 1923 году. Специализируясь в жанре дзидайгэки, он сыграл множество главных ролей в ряде фильмов различных студий до и в период Второй мировой войны.

В начале 1950-х годов Катаока всесте со своим другом Утаэмоном Итикавой сыграл большую роль в становлении новой японской тиностудии «Toei»; оба позже вошли в её совет директоров. За свою карьеру Тиэдзо Катаока снялся более чем в 320 фильмах, не считая работ для телевидения. В числе его наиболее известных ролей на студии можно назвать шесть фильмов, в которых он играл Tōyama no Kin-san, трехсерийный Daibosatsu Tōge, роли в экранизациях Akō Rōshi по сюжету о 47 ронинах. После изменения жанровой политики студии в середине 1960-х годов снимался также в ряде телесериалов того же жанра, в том числе, исполнил роль отца заглавного героя, легендарного магистрата Ооки Тадасукэ в телесериале «Оока Этидзэн». Его экранная карьера продлилась 60 лет.

Умер от почечной недостаточности в 80-летнем возрасте.

Избранная фильмография 

 Bloody Spear at Mount Fuji (血槍富士 Chiyari Fuji) (1955)
 Akō Rōshi: Ten no Maki, Chi no Maki (赤穂浪士　天の巻　地の巻) (1956)
 Akō Rōshi (赤穂浪士 Akō Rōshi) (1961)

Книги о Тиэдзо Катаоке 
 
 
 (переиздана в 1992 году в серии «Библиотека современной культуры», ISBN 4390114328).

Ссылки 
 Тиэдзо Катаока в Japanese Movie Database 
 

Умершие от почечной недостаточности